Лыхма:

Лыхма — посёлок в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа —Югры.
Лыхма — муниципальное образование (сельское поселение) в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.